Ponte Velha pode ser a designação das seguintes pontes:

Em Portugal
 Ponte Velha do Marnel, outro nome da Ponte do Cabeço do Vouga, em Lamas do Vouga, Águeda;
 Outro nome da Ponte de Gimonde, em Gimonde, Bragança;
 Outro nome da Ponte da Carvalha, sobre a Ribeira da Sertã;
 Ponte Velha de Quelfes, outro nome da Ponte romana de Quelfes, em Olhão;
 Outro nome da Ponte de Silves, em Silves, no Algarve;

No Brasil
 Outro nome da Ponte 6 de Março, no Recife, Pernambuco.
 Ponte Velha sobre o rio Reis Magos, entre Nova Almeida, Serra, e Praia Grande, Fundão, Espírito Santo

Velha
Desambiguação